Komai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Furumi Komai
 Taku Komai
 Tomoyuki Komai